

Saints 
 Saint Josse (600-668), saint breton.

Patronyme 

 Jean Saint-Josse (1944-), homme politique français.

Toponyme 

 Saint-Josse-sur-Mer, commune française du département du Pas-de-Calais ;
 Saint-Josse-ten-Noode, commune belge de la région de Bruxelles-Capitale.

Voir aussi 
  ;
 Abbaye Saint-Josse de Dommartin, abbaye prémontrée ;
 Saint-Josse, église de Paris démolie en 1791.